Fulop puede hacer referencia a:

Catherine Fulop, actriz y conductora de televisión venezolana.
Fülöp, localidad de Hungría.
Márton Fülöp, futbolista húngaro.